Талицы — посёлок в Пригородном сельском поселении Переславского района Ярославской области.

Население на 1 января 2007 года — 30 человек.

История 
В советское время Талицы были центром массива торфяных разработок До разрушения и разграбления Купанского транспортного управления здесь было депо..

Теперь здесь находится Переславский железнодорожный музей.

Здесь же находится дача академика Е. П. Велихова.

В 2004 году в Талицы проложена скоростная магистраль интернета. Её проект разработан Переславским Институтом программных систем РАН (ИПС РАН) по заказу Российской академии наук и при поддержке академика Е. П. Велихова.

В 2008 году на грант от Благотворительного фонда В. Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире» исправлена дорога в Талицы. На эти деньги «дорога отремонтирована, установлены дорожные знаки и указатели, выполненные в соответствии с правилами дорожного обустройства середины XX века, развешаны соответствующие плакаты. На въезде в посёлок оборудована парковка со сторожкой».

Церковь 
В посёлке есть деревянный храм Святой Троицы. Настоятель — Алексей Львович Табашников Диакон — Алексей Вячеславович Бунин.

Примечания 

Населённые пункты Переславского района